

Села:
 Старе Село — Берестейська область, Берестейський район, Мотикальська сільська рада
 Старе Село — Берестейська область, Жабинківський район, Озятинська сільська рада
 Старе Село — Вітебська область, Вітебський район, Летчанська сільська рада
 Старе Село — Вітебська область, Докшицький район, Ситцевська сільська рада
 Старе Село — Вітебська область, Ушацький район, Жарська сільська рада
 Старе Село — Вітебська область, Ушацький район, Ушацька сільська рада
 Старе Село — Гомельська область, Вітківський район, Хальчанська сільська рада
 Старе Село — Гомельська область, Рогачовський район, Старосельська сільська рада
 Старе Село — Гродненська область, Зельвенський район, Голинковська сільська рада
 Старе Село — Мінська область, Мінський район, Хатежинська сільська рада
 Старе Село — Могильовська область, Белиницький район, Головчинська сільська рада
 Старе Село — Могильовська область, Биховський район, Обидовицька сільська рада
 Старе Село — Могильовська область, Глуський район, Кировська сільська рада
 Старе Село — Могильовська область, Мстиславський район, Лютнянська сільська рада
 Старе Село — Могильовська область, Осиповицький район, Коритненська сільська рада

Залізниця:
 Старе Село — залізнична станція Вітебського відділення Білоруської залізниці

Старе Село () — село, Підкарпатське воєводство, Любачівський повіт, гміна Олешичі
 Старе Село (Старовесь, ) — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Ботьки

«Старе Село» () — станція Петербурзького метрополітену на Фрунзенсько-Приморській лінії

«Старе село» — музей архітектури та побуту у селі Колочава Хустського району Закарпатської області

Села:
 Старе Село — Львівська область, Дрогобицький район, Дрогобицька міська громада
 Старе Село — Львівська область, Львівський район, Давидівська сільська громада
 Старе Село — Львівська область, Львівський район, Рава-Руська міська громада
 Старе Село — Львівська область, Стрийський район, Журавненська селищна громада
 Старе Село — Рівненська область, Сарненський район, Старосільська сільська громада
 Старе Село — Сумська область, Сумський район

Залізниця:
 Старе Село — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці